Khairul Idham Pawi (ur. 20 września 1998) – malezyjski motocyklista, zwycięzca serii Malaysian Cub Prix WIRA Championship oraz Asia Dream Cup w 2014 roku.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1998
Malezyjscy kierowcy MotoGP